Geografie:
Kent (graafschap), een graafschap in Engeland
Koninkrijk Kent, een middeleeuws koninkrijk dat dit gebied omvatte
Kent (Connecticut), een plaats in de Amerikaanse staat Connecticut
Kent (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Kent (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
Kent (Ohio), een stad in de Amerikaanse staat Ohio
Kent (Washington), een plaats in de Amerikaanse staat Washington

Overige:
Kent (band), een rockband uit Zweden, bekend van de hit: If You Were Here
Kent (album), een album van diezelfde band 
Kent (plantage), een koffie- en suikerplantage in Suriname
Kent (sigarettenmerk), een sigarettenmerk van British American Tobacco
Ford Kent, een type automotor

Personen
Clark Kent, het geheime alter ego van Superman
Enid Kent, een Amerikaanse actrice
James Tyler Kent, een Amerikaanse arts en homeopaat
Karin Kent, een Nederlandse zangeres